Köttgen oder Koettgen ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Köttgen (1902–1967), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Bernhard Köttgen (1909–1999), Verwaltungsjurist und Richter
 Carl Köttgen (1871–1951), deutscher Wirtschaftsführer
 Emil Köttgen (1875–1925), deutscher Kommunalpolitiker
 Gustav Adolf Koettgen (1805–1882), deutscher Maler und Dichter, Mitglied des Kommunistischen Korrespondenz-Komitees
 Heinrich Köttgen (1911–1988), Oberpfarrer in Düren
 Hermann Köttgen (1909–1980), deutscher Jurist
 Johann Adolph Koettgen (1777–1838), deutscher Unternehmer und Schriftsteller 
 Max-Arnold Köttgen (* 1958), deutscher Sportfunktionär
 Paul Köttgen (1881–1956), deutscher Bodenkundler
 Rainer Köttgen (* 1941), deutscher Jurist, Beamter und Staatsrat in Bremen
 Ulrich Köttgen (1906–1980), deutscher Kinderarzt und Klinikdirektor

Siehe auch:
 H. Köttgen & Co, von 1874 bis 1995 bestehendes Maschinenbau- und Gießereiunternehmen in Bergisch Gladbach
 Köttgen-Pavillon